Горна Легота  () — названия населённых пунктов в Словакии.

Населённые пункты 

 Горна Легота — деревня района Долны Кубин Жилинского края
 Горна Легота — деревня района Брезно Банскобистрицкого края